L'esprit est une notion philosophique opposée à la matière.
 Un esprit - dans le folklore, en théologie, chez les occultistes - serait un être immatériel, un agent surnaturel, par exemple un ange, un démon, un fantôme...
 En linguistique, un esprit est un signe diacritique.
Pour les alchimistes, l'esprit était la partie volatile obtenue lors d'une opération de distillation sèche. La partie résiduelle était appelée Caput Mortuum.
Dans le secteur des huiles essentielles, un esprit ou esprit aromatique peut désigner un alcoolat.
Dans l'industrie des spiritueux, un esprit ou geist est un type de boisson spiritueuse.
 De l'esprit des lois est l'œuvre majeure de Montesquieu.
 Esprit est une revue française fondée en 1932 par Emmanuel Mounier.
 Esprit Holdings est un fabricant de vêtements, joaillerie, parfums, accessoires, chaussures et linge de maison diffusés sous la marque Esprit.
 Esprit de France est un groupe hôtelier français.
 Le Saint-Esprit est la troisième hypostase de la Sainte Trinité.
 ESPRIT est le nom d’un programme de financement de la recherche scientifique de l’Union européenne.
 ESPRIT est un module de la station spatiale lunaire Lunar Gateway.
 École supérieure privée d'ingénierie et de technologie (Esprit), Tunis, une école d'ingénieur de Tunisie.
 L'Esprit est un modèle de voiture de sport de la marque britannique Lotus, produit de 1976 à 2004.